Dit is de wereldranglijst voor mannen van januari 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 12 januari 2017.

Mannen 01